

Україна

Київ 

 Церква Святих Бориса й Гліба (Поділ)

Київська область 

 Церква Святих Бориса і Гліба (Вишгород), УПЦ (МП)
 Церква Святих Бориса і Гліба (усипальниця, Вишгород) –  перша церква в Київській Русі, зруйнована під час розорення Вишгорода у 1240 році.
 Церква Бориса і Гліба (Бориспіль)

Львівська область 

 Церква Святих Бориса і Гліба (Львів), ПЦУ

Тернопільська область 

 Церква Святих Бориса і Гліба (Шумляни), Підгаєцький район

Чернігівська область 

 Собор Бориса й Гліба (Чернігів)

Білорусь 

 Церква Святих Бориса і Гліба (Гродно)
 Церква Святих Бориса і Гліба (Новогрудок)

Росія

Владимирська область 

 Церква Бориса і Гліба (Кідекша)

Чувашія 

 Церква святих Бориса і Гліба (Юнга)

Франція 

Церкви Святих Бориса і Гліба